Příjmení Joffe nosí více osob:
 Adolf Abramovič Joffe (1892–1927) – ruský revolucionář, sovětský politik
 Abram Fjodorovič Joffe (1880–1960) – sovětský fyzik
 Avraham Jofe (1913–1983) – izraelský vojáka politik